Diverse navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Barham in onore di Charles Middleton, 1º barone di Barham. Tra queste ci sono state:
HMS Barham, varata nel 1811 fu una vascello di linea di terza classe da 74 cannoni. Venne ridotto a 50 cannoni nel 1826 e demolito nel 1840.
HMS Barham, varata nel 1889, un incrociatore di terza classe che servì nella Mediterranean Fleet. Smantellato nel 1914.
HMS Barham (04), varata nel 1914, fu una nave da battaglia classe Queen Elizabeth. Venne affondato da un U-Boot nel 1941.

Barham